Новак Ђоковић је одбранио титулу и шести пут освојио турнир. У финалу је савладао Рафаела Надала са 6:2, 6:2.

Ђоковић је поред освојене рекордне шесте титуле, наставио низ победа на турниру где још није поражен (29-0).

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Томаш Бердих (прво коло) 
  Рафаел Надал (финале) 
  Давид Ферер (полуфинале) 

<li>  Милош Раонић (прво коло) 
<li>  Џон Изнер (четвртфинале) 
<li>  Давид Гофен ''(друго коло)
<li>  Жо-Вилфрид Цонга ''(прво коло)

 Жреб 

 Финала 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
|RD1=Полуфинале
|RD2=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Новак Ђоковић
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=4
|RD1-team2= Давид Ферер
|RD1-score2-1=2
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Рафаел Надал 
|RD1-score3-1=7
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=
|RD1-team4= Фабио Фоњини
|RD1-score4-1=5
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Новак Ђоковић
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Рафаел Надал 
|RD2-score2-1=2
|RD2-score2-2=2
|RD2-score2-3= 
}}

 Горња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Н. Ђоковић
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= С. Болели
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Д. Истомин
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2='6
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04=

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира

Отворено првенство Кине у тенису — мушкарци појединачно